Алесса́ндро Дзана́рди (; род. 23 октября 1966, Кастель-Маджоре, Италия) — итальянский спортсмен и телеведущий. Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион автогоночной серии CART (1997, 1998), четырёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Спортивная карьера

Начало 
Дзанарди начал занимался картингом с 13 лет, позднее выступал в итальянской «Формуле-3». В 1991 году дебютировал в международном чемпионате «Формулы-3000», выиграл две гонки и стал вице-чемпионом.

Дебют в «Формуле-1» 
В конце  года Дзанарди провел две гонки за команду Jordan в «Формуле-1», став одним из сменщиков арестованного за драку Бертрана Гашо. Не набрал ни одного очка, оба раза финишировав девятым. На следующий год Дзанарди был тест-пилотом Minardi, и принял участие в трех этапах (вместо травмированного Кристиана Фиттипальди), но в двух из них даже не прошёл квалификацию, а в третьей — сошёл.

На сезон-1993 подписал контракт с командой Lotus. Во второй гонке завоевал своё единственное очко, придя шестым в гонке в Бразилии. На Гран-при Бельгии попал в тяжёлую аварию на тренировке и пропустил окончание сезона. В  году Дзанарди заменил Педро Лами, но выступил неудачно, закончив сезон без единого очка. Lotus окончательно обанкротился зимой 1995. Дзанарди не нашёл себе нового места и покинул чемпионат.

CART 
В 1996 году Дзанарди, благодаря посредничеству конструктора Мориса Нанна, получил место в успешной команде Chip Ganassi Racing серии CART. Стартовал с поула уже во второй гонке и выиграл три гран-при в дебютном сезоне. Закончил 1996 год на третьем месте, поделив по количеству очков второе место с Майклом Андретти и уступив чемпиону, своему напарнику Джимми Вассеру. Также получил звание «Новичок года».

Выиграл чемпионаты 1997 и 1998 годов, одержав двенадцать побед.

Возвращение в «Формулу-1» 

На следующий год получил предложение от Williams. Чип Ганасси и Фрэнк Уильямс совершили своеобразный обмен: Уильямс отпустил в Америку своего тест-пилота Хуана Пабло Монтойю и получил взамен право подписать контракт с Дзанарди. Однако итальянец явно уступал своему партнёру Ральфу Шумахеру и не набрал ни одного очка. Вдобавок Williams  года, оснащенный двигателями Supertec, был недостаточно быстр и очень ненадежен. Уильямс разорвал контракт уже после первого года сотрудничества и выплатил неустойку. Поскольку Монтойя, ставший к тому времени чемпионом CART, по условиям контракта с Ганасси не мог сразу вернуться в «Формулу», место партнёра Ральфа Шумахера в сезоне-2000 занял англичанин Дженсон Баттон.

Возвращение в CART 
Дзанарди вернулся в CART и подписал контракт с Мо Нанном, к тому времени оставившим пост технического директора Ganassi и основавшим собственную команду. Болиды Mo Nunn Racing, произведенные компанией Reynard, не отличались большой скоростью: в тот год команда потеряла поставщика двигателей в лице Mercedes и вынуждена была использовать более слабые Honda.

15 сентября 2001 года в гонке на трассе Лаузитцринг в Германии Дзанарди попал в тяжелейшую аварию. Выехав на трассу после пит-стопа, он на непрогретой резине слишком рано ускорился и потерял управление. Его машину развернуло поперек трассы. В следующую секунду в него врезался болид канадца Алекса Тальяни. Reynard итальянца разрубило пополам. Врачи вынуждены были позднее ампутировать обе ноги до колена. Но уже к концу года Дзанарди встал на ноги, используя специальные протезы.

В 2003 году перед гонкой CART на Лаузитцринге Дзанарди, на специально переоборудованном болиде, проехал оставшиеся с 2001-го года тринадцать кругов своей гонки.

Туринг 

Пройдя программу реабилитации, Дзанарди вернулся к гонкам, используя специально оснащенные ручным управлением автомобили. Дебютировал в чемпионате Европы по автогонкам в классе туринг (ETCC) в 2003 году, а с 2004 начал там постоянные выступления как боевой пилот. В 2005 году перешёл в WTCC.

В ноябре 2006 года провёл тесты и показательные заезды за рулем машины «Формулы-1» BMW F1.

В 2014 году принимал участие в Blancpain Sprint Series на BMW Z4 GT3 в составе команды ROAL Motorsport.

16 октября 2016 года, после годичного перерыва, вновь сел за руль и выступил на финальном этапе итальянского чемпионата GT в классе Super GT3 в Муджелло, и одержал победу.

Паралимпийские игры 
В ноябре 2011 года Дзанарди одержал победу в престижном Нью-йоркском марафоне в классе ручных велосипедов. В марте 2012 он был подтверждён в качестве участника Паралимпийских игр-2012. 5 сентября 2012 года завоевал золотую медаль на дистанции 16 км. 7 сентября 2012 года выиграл второе золото на дистанции в 64 км.

В возрасте 49 лет принял участие в Паралимпийских играх-2016. 14 сентября выиграл золото на дистанции в 20 км, став трехкратным паралимпийским чемпионом. 16 сентября завоевал ещё одно золото в эстафете.

Телевидение 
На итальянском телеканале Rai 3 ведёт ток-шоу «E se domani» («А если завтра»). Ток-шоу посвящено науке и технологиям будущего.

Авария 19 июня 2020 года 
19 июня 2020 года во время тренировки на велосипеде с ручным приводом попал в серьёзное ДТП с участием грузовика, был доставлен в госпиталь, где прооперирован и введён в состоянии искусственной комы.

В январе 2021 года его состояние улучшилось. Он пришёл в себя и начал разговаривать. В декабре 2021 года гонщика выписали из больницы. Он продолжает реабилитацию дома.

Семья 
В 1996 году женился на Даниэле Манни, 7 сентября 1998 года у них родился сын Николо.

Статистика результатов

Сводная таблица

Результаты в гонках «формул»

Международная Формула-3000 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Формула-1 

|-
! 
! Jordan
! Jordan 191
! Ford V8
! 

! НК
! 0
|-
! 
! Minardi
! Minardi M192
! Lamborghini V12
! 

! НК
! 0
|-
! 
! Lotus
! Lotus 107B
! Ford V8
! 

! 20
! 1
|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2| Lotus
! Lotus 107C
!rowspan=2| Mugen Honda V10
!rowspan=2| 

||||||||||||||||||||
!rowspan=2| НК
!rowspan=2| 0
|-
! Lotus 109
||||||||||||

|-
! 
! Williams
! Williams FW21
! Supertec V10
! 

! НК
! 0
|}

CART 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Кузовные гонки

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

См. также 
 Билли Монгер — британский автогонщик-ампутант.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте F1 Rejects.

Автогонщики Италии
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Chip Ganassi Racing
Победители сезонов «чампкаров»
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Пилоты WTCC
Чемпионы Паралимпийских игр от Италии
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года